Zitlala kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Zitlala, Guerrero, ort, 
 Zitlala (kommun), Guerrero, 
 Zitlala, Hueytlalpan, ort, Puebla, 
 Zitlala, Ahuacatlán, ort, Puebla,